Wachtang bezeichnet:
Wachtang I. Gorgassali
Wachtang II., war von 1289 bis 1292 König von Georgien
Wachtang III., Herrscher des mittelalterlichen Georgiens
Wachtang IV.
Wachtang V.
Wachtang VI., georgischer König unter persischer Herrschaft
Wachtang Iagoraschwili (* 1964), ehemaliger Pentathlet